Te, symbool voor telluur (tellurium), chemisch element, metalloïde, met atoomnummer 52
 te, ISO-taalcode voor Telugu, taal in India
 te, voorzetsel in de Nederlandse taal
 te (de, 德), Chinees karakter en begrip in Chinese filosofie, centraal in "Tao Te Ching"
 TE, code voor de provincie Teramo in Italië